Hötzelsberg ist der Ortsname von

 Hötzelsberg (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hötzelsberg (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hötzelsberg (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern